Stola steht für:

 Stola (römische Tracht), ein im alten Rom langes, unten mit Besatz oder mit breitem Saum versehenes, besonders von Frauen getragenes Überkleid
 Stola (liturgische Kleidung), ein Teil der liturgischen Kleidung eines Pfarrers, Priesters oder Diakons
 Stola (Kleidung), ein festliches Kleidungsstück für Frauen aus Textil oder als Pelzstola
 Stola (Karosseriebauer), ein italienischer Karosseriebauer aus Turin

Stola ist der Familienname folgender Personen:

 Dariusz Stola (* 1963), polnischer Historiker, Autor und Hochschullehrer